Несмашный Денис Александрович (род. 8 марта 1992 г. Нижневартовск) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 м. Мастер спорта России международного класса (12 мая 2014 г.).

Достижения 
Первый успех пришёл в 2007 г., на первых спортивных Евразийских играх среди Юношей Беларусь г. Брест 2007 г., в беге на 400 м — 52.26.

В 2011 г. Завоевал серебро на Чемпионате Европы среди Юниоров Эстония , Таллин 2011 г., в эстафете 4х400 — 3.07.47.

В 2012 г Завоевал золотые медали на зимнем Чемпионате России в эстафетном беге

г. Москва 4х200 — 1:25.41 и летнем Чемпионате России г. Чебоксары 4×400 — 3.08.11 соответственно.

2013 г., завоевал золото на Чемпионате Европы среди молодежи Финляндия, Тампере 2013 г., в эстафете 4х400 — 3.04.63

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Iaaf.org 
 Профиль на сайте European Athletics  Профиль на сайте ВФЛА 
 Профиль на сайте Trackandfield 
 Профиль на сайте ВФЛА 
 Состав сборной России на чемпионат Европы среди Юниоров 
 Быстрые ноги нашего земляка Дениса Несмашного 
 Легкая атлетика. Юниоры России покорили Европу 
 Приказ о звании МСМК 
 Обзор результатов четвёртого дня Чемпионата России 2012 
 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Россия определилась с составом на юниорский чемпионат мира
 Первенство России среди молодежи 
 Воспитанники МГФСО Москомспорта на Первенстве России по легкой атлетике. 
 Денис Несмашный — чемпион Европы «КОРОЛЕВА СПОРТА» не знает границ 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2012
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 2013
 Результаты первого дня Чемпионата России

Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России